Pileus est un terme latin qui se traduit par capuchon ou couvre-chef en français. Il désigne différentes choses :

 Pileus, bonnet en feutre porté par les esclaves affranchis dans la Rome antique ;
 Pileus cornutus, chapeau porté par les juifs durant le Moyen Âge ;
 Pileus (nuage), nuage de type cirrus coiffant un nuage de type cumulus.
 Pileus, nom scientifique du chapeau des champignons basidiomycètes.
 Pileus, nom scientifique du corps des méduses